Geografia
 Landa (vegetació), vegetació a terres seques o sorrenques amb una vegetació típica d'arbusts
 Toponímia
 Landa (Àlaba)
 Landa (ciutat hitita)
 Landa (Dakota del Nord) ciutat a la Dakota del Nord
 Landa de Matamoros municipi de Mèxic
 Landa (Togo): ciutat de Togo
 Landa (Arratzu-Ubarrundia), consejo d'Arratzu-Ubarrundia
 Landa (Lavino), afluent del Lavino (Itàlia)
 Persones
 Agustín Landa Verdugo (1923), arquitecte mexicà
 Alfredo Landa (1933-2013), actor espanyol
 Angel Landa Bidarte (1935), alpinista basc
 Daniel Landa (1968), cantant, actor i corredor txec 
 Diego de Landa (1524–1579), bisbe de Yucatán
 Eduard Landa (1926), pintor txec
 Enrique Landa (1921), arquitecte mexicà
 Honorino Landa (1942–1987), futbolista xilè
 Iakov Landa (1948-2005), escriptor rus
 Konstantin Landa (1972–2022), campió d'escacs rus
 Manuel de Landa (1952), escriptor, artista i filòsof mexicà
 Mariasun Landa (1949), escriptora basca, guanyadora del Premi Nacional de literatura infantil i juvenil de les Lletres Espanyoles 2003 
 Martín Landa, polític d'Esquerra Unida de Navarra
 Max Landa (1880–1933), actor austríac de films muts
 Miguel Angel Landa (1938), artista i actor venezolà
 Hans Landa, personatge fictici del film Inglourious Basterds